Населені пункти в Чехії:

 Годонін — місто в Чехії, на південному-сході Моравії, в Південноморавському краю, на річці Морава.
 Годонін (округ) — адміністративно-територіальна одиниця в Південноморавському краї Чеської Республіки.
 Годонін (Бланско) — село в Чехії
 Годонін (Хрудім) — село в Чехії